Мейпл-Гров:

 Мейпл-Гров — малый город в штате Висконсин.
 Мейпл-Гров — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Мейпл-Гров — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Мейпл-Гров — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.